Аса () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 82,300 км². Население — 33 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Коммуникации 
Дорожные: менее 1 км, соединяют Аранда-де-Дуэро и Вальядолид, в будущем .

Население

Примечания 

Муниципалитеты Бургоса